TSB či tsb může znamenat:

 Telecommunication Standardization Bureau – organizace pro standardizaci ve výpočetní technice, v IT
 T.S.Bohemia – česká firma provozující e-shop elektronikou a příslušenstvím pro kancelář, dům a zahradu
 Technické sítě Brno – česká firma vlastněná městem Brnem

Zkratky